Samaná (província) — província da República Dominicana
 Samaná (cidade) — Santa Bárbara de Samaná, cidade da República Dominicana
 Samaná (Colômbia) — município de Caldas, Colômbia

Desambiguações de topônimos